Гугу Мбата-Роу, Ґуґу Мбата-Роу ( — англійська акторка.
 Арба Гугу (Arba Gugu) - географ. точка в Ефіопії.